Becedillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Becedillas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Becedillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar